George "Joji" Miller är en japansk-australiensk musiker, sångare, låtskrivare, författare och före detta YouTuber. Han publicerade för det mesta videoklipp av nonsenshumor-genren. George Miller föddes i Japan och är son till Filet Miller och Moxio Miller. 

Miller, publicerar även musik under namnet Joji. Hans album, Pink Season, nådde toppen av iTunes topplistan och plats 70 på Billboard 200.

YouTube-karriär

DizastaMusic 
Miller startade sin YouTube-karriär under namnet DizastaMusic 2008 där han mestadels lade ut korta klipp och sketcher med sina vänner. Det var inte förrän 2011 som Miller lade ut sin första video där han spelade karaktären Filthy Frank. En pervers, högljudd och kontroversiell japansk man. I senare klipp spelar Miller också karaktärerna Pink Guy och Chin Chin

Under denna tid lägger Miller också upp sin första låt skriven och framförd av Filthy Frank.

2013 publiceras videon DO THE HARLEM SHAKE (ORIGINAL) där Miller och två andra män dansar till låten Harlem Shake. Klippet blev sedan viralt och gav upphov till the Harlem Shake challenge där deltagarna skulle dansa till låten och sedan lägga ut den online. Videon har 62 miljoner visningar (maj 2020).

TVFilthyFrank 
I videon kill me! haha! berättar Miller att han kommer sluta lägga upp på DizastaMusic-kanalen och istället kommer publicera på TVFilthyFrank. På den nya kanalen fortsätter Miller lägga ut humorklipp centrerade kring Filthy Frank, Pink Guy och Chin Chin.

Slutet för Filthy Frank 
Den 27 september 2017 lade Miller ut den sista videon som Filthy Frank. Där avslutar han hela Filthy Frank-universumet och släpper även boken Francis of the Filth i syfte att berätta hela historian om karaktärerna han skapat på YouTube.

I en intervju med Billboard berättar han att han inte var nöjd med vart YouTube-klippen tog honom och att han hade vuxit ur humorn som Filthy Frank stod för.George Miller - “It was a humor that I started when I was in high school,” “So naturally as I got older, I got tired of that humor. People's taste change. People's humor change.” (sv: "Det var en humor jag började med på gymnasiet" "Så när jag blev äldre växte jag naturligt ur det. Folks smak ändras. Folks humor ändras.")

Joji 
I oktober 2017 släppte Miller musikvideon till låten Will he under sitt nya artistnamn Joji. Månaden därefter släpps albumet In Tongues med Will he och fem andra låtar. Albumet är långsamt och mycket R&B-influerat. 

Millers album Ballads1 släpps den 26 oktober 2018 som direkt hamnar etta på Billbords top R&B/Hip-Hop-lista.

Referenser 

Män
Youtubare från Japan
Levande personer
Födda 1992
Youtubare från Australien